András Béres – allenatore di calcio ungherese
 Bence Béres – pattinatore di short track ungherese
 Mădălina Bereș – canottiera rumena
 Oleksandr Bereš – ginnasta ucraino
 Pervenche Berès – politica francese
 Timea Béres – ex cestista ungherese